Владимир Вишневецкий:
 Вишневецкий, Владимир Михайлович (1900—1981) — участник Гражданской (кавалерия) и Великой Отечественной войны (артиллерист), старший сержант Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Вишневецкий, Владимир Петрович (1892—1973) — российский музыкальный педагог и композитор.